

Altro
 Cesio – elemento chimico
 Cesio – nome proprio di persona maschile italiano
 Cesio – formaggio veneto
 Cesio-137 – isotopo radioattivo

Geografia 
 Cesio – comune della provincia di Imperia
 Cesio – centro capoluogo del comune di Cesiomaggiore, comune della provincia di Belluno
 Cesio Minore – centro abitato del comune di Cesiomaggiore

Persone 
 Giuseppe Cesio (Calice Ligure 1817-1865) – medico, umanitario e patriota italiano

Altri progetti